Кубок чемпионов Содружества 1995 года — третий розыгрыш Кубка Содружества, который прошел в Москве с 29 января по 4 февраля 1995 года. Победителем стал «Спартак» Москва. В турнире дебютировал представитель Украины: вместо чемпиона, киевского «Динамо», по-прежнему опасавшегося травмировать игроков на синтетическом покрытии, играл донецкий «Шахтёр»

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

* Олимпийская сборная России выступала вне конкурса.

Группа D

Плей-офф

Финал

Ссылки 
 Протоколы игр КЧС 1995

1994
Футбол в России в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1995 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве